Avery (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Avery (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Avery Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Tex Avery (1908 - 1980), animador, dibuixant i director estatunidenc.
 Avery Fisher Hall.
 William Avery Bishop (1894 - 1956), pilot de caces canadenc durant la Primera Guerra Mundial.